Hagiografies: 
 Sant Elm o Sant Erasme (), bisbe de Formia, patró dels navegants
 Sant Elm o Sant Telm (), dominic castellà, patró de Tui i dels navegants a les costes gallegues
 Topònims: 
 Sant Elm, vila de Mallorca
 Edificis:
 Torre de Sant Elm, a la mateixa població de Sant Elm
 Castell de Sant Elm, a Cotlliure
 Fort de Sant Elm, a Malta
 Església de Sant Elm, a Calella
 Ermita de Sant Elm, a Sant Feliu de Guíxols
 Creu de Sant Elm, també a Sant Feliu
 Banys de Sant Elm, també a Sant Feliu
 Foc de Sant Elm, efecte lumínic